Geografia:
 Palm Springs (Califòrnia), localitat estatunidenca de Califòrnia
 Palm Springs (Florida), localitat estatunidenca de Florida
 Palm Springs North, localitat estatunidenca de Florida
 Cinema:
 Palm Springs, pel·lícula de 2020 dirigida per Max Barbakow